Ма́ркку E. Карьяла́йнен (; ) — финский кёрлингист, участник сборной Финляндии по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2014 и зимних Паралимпийских играх 2018.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках: бронза (2015).
 : золото (), серебро (2009, 2010, 2011), бронза (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Его жена Сари Карьялайнен играет с ним в одной команде.

Начал заниматься кёрлингом на колясках в 2008 году в возрасте 42 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2014 (в веб-архиве)
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2018 (в веб-архиве)
 2-й (ошибочный, только про зимнюю Паралимпиаду 2018) профиль на сайте Международного Паралимпийского комитета

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Кёрлингисты на колясках